Diese Liste der Telefonvorwahl der 256 bulgarischen Städte umfasst nicht die fast 5.000 bulgarischen Dörfer. In der Tabelle sind die Vorwahlnummern nach den Städten sortiert. 

Die Landeskennzahl für Bulgarien ist +359.

Telefonvorwahl der 256 bulgarischen Städte 

Bulgarien
Telekommunikation (Bulgarien)